La saison 2007 du Championnat de Thaïlande de football est la  du championnat de première division en Thaïlande. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Thai Premier League, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les quatre derniers du classement sont relégués et remplacés par les quatre meilleurs clubs de Division One, la deuxième division thaïlandaise. 

C'est le club de Chonburi FC qui remporte le championnat après avoir terminé en tête du classement, avec neuf points d'avance sur Krung Thai Bank et douze sur BEC Tero Sasana. C'est le tout premier titre de champion de Thaïlande de l'histoire du club. Le tenant du titre, Bangkok University FC, ne termine qu'à la  du classement. Pour la première fois dans l'histoire du championnat, c'est un club basé hors de la capitale, Bangkok, qui est sacré champion.
 
Le vainqueur du championnat obtient son billet pour la prochaine Ligue des champions de l'AFC tout comme son dauphin.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Thaïlande de football

Liens externes 
  Page complète (classements et résultats) sur RSSSF

2006
Thaïlande
Sport en Thaïlande en 2007